Bøttger / Böttger er efternavne. Der er pr. 2020 224 danskere, der bærer et af disse efternavne.

 Adolf Böttger (1815  1870), en tysk digter og oversætter
 Elisabeth Cathrine Amalie "Jomfru" Rose, née Bøttger (1738  1793), en dansk skuespiller
 Frederik (Christian) Bøttger (1838, Barrit  1920, København), en dansk historicistisk arkitekt
 Peter Bøttger (* 1945, Mols), en dansk fotograf og lydbogsindlæser m.m.

Referencer 

Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne
Slægter fra Danmark